Vnouk kosmonavta () est un film russe réalisé par Andreï Panine et Tamara Vladimirtseva, sorti en 2007.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Artour Gimpel
 Musique : Igor Zoubkov
 Montage : Igor Litoninski

Notes et références

Liens externes 
 

Film russe sorti en 2007
Film dramatique russe